Рио Кулебра има више значења:

 Рио Кулебра (Сан Матео Пињас), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Рио Кулебра, Ел Тлакуаче (Санта Круз Мистепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику